Petzen steht für:
 umgangssprachlich eine Denunziation, siehe Petzen (Tätigkeit)

geographische Objekte:
 Petzen (Bückeburg), Ortsteil von Bückeburg, Niedersachsen
 Petzen (Bergmassiv), Peca, Berg an der österreich-slowenischen Grenze, Kärnten

Siehe auch: